Ел Ретазо има више значења:

 Ел Ретазо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Ретазо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретазо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретазо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретазо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретазо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретазо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ретазо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ретазо (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику